Alcoletge kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcoletge (ort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Alcoletge (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar